Riachuelo FC (Rio de Janeiro), een Braziliaanse voetbalclub uit Rio de Janeiro
 Riachuelo FC (Sergipe), een Braziliaanse voetbalclub uit Riachuelo in de staat Sergipe
 Riachuelo FC (Mato Grosso do Sul), een Braziliaanse voetbalclub uit Corumbá in de staat Mato Grosso do Sul